Die Stemmiulida sind eine Ordnung der zu den Tausendfüßern gehörenden Doppelfüßer. Sie sind in tropischen Gebieten Zentralamerikas, Zentralafrikas und Süd- bis Südostasiens verbreitet und bestehen aus einer einzigen Familie, Stemmiulidae. Es handelt sich mit etwa 160 Arten um eine der mittelgroßen Ordnungen der Doppelfüßer.

Merkmale 
Die Stemmiulida haben eine seitlich leicht zusammengedrückte Körperform (subzylindrisch), weshalb sie höher als breit erscheinen. Der Körper besteht aus mehr als 30 Segmenten, eine „Rückenrille“ (dorsal groove) ist vorhanden und reicht vom Kopf bis zum Körperende. Die größten Arten können bis zu 50 mm lang werden. Am großen, rundlichen Kopf befinden sich je Seite ein oder zwei große Ommatidien. Am Körperende befinden sich Spinngriffel. Das achte Laufbeinpaar (anteriores Beinpaar am 7. Körpersegment) ist zu Gonopoden umgewandelt, deren Merkmale reduziert sind. Das zweite Laufbeinpaar der Männchen weicht stark von den anderen ab. Ebenfalls das posteriore Beinpaar am 7. Körpersegment, das zu einem funktionslosen Überbleibsel reduziert ist. Beim Gnathochilarium (unterlippenförmig verschmolzene erste Maxillen) gibt es einen Sexualdimorphismus. Die rezenten Vertreter weisen kein Tömösvárysches Organ auf, bei einer fossilen Art aus dem Miozän (Parastemmiulus elektron aus Bernstein im Municipio Simojovel, Mexiko) wurde dieses jedoch nachgewiesen. Eine Besonderheit der Ordnung ist, dass manche Arten springen können und die Tiere sehr agil sind. Außerdem ist das zweite Laufbeinpaar der Männchen stark modifiziert.

Verbreitung 
Die Stemmiulida haben ein disjunktes Verbreitungsgebiet in den tropischen Zonen der Erde. In Amerika kommen sie von Mexiko im Norden bis ins nördliche Südamerika im Süden vor. Dabei besiedeln sie auch die Großen Antillen und Kleinen Antillen und kommen eingeschleppt in Florida. In Afrika sind sie aus dem zentralen Afrika bekannt. In Asien findet sich die Ordnung in Indien, auf Sri Lanka, Halmahera, Neuguinea und Palawan.

Mehr als 50 Arten der Gattung Stemmiulus sind aus Afrika bekannt, vor allem aus Guinea, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Liberia, der Cote d'Ivoire, Kamerun und Tansania, aber auch aus weiteren Ländern wie Ghana, Gabun, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda, Malawi und Kenia.

Äußere Systematik 
Die Ordnung Stemmiulida gehört zur Überordnung Nematophora innerhalb der Teilordnung Eugnatha. Diese gehört wiederum zur Infraklasse Helminthomorpha innerhalb der Klasse Diplopoda. Das folgende Kladogramm gibt eine Übersicht über die äußere Systematik innerhalb der Doppelfüßer:

Innere Systematik 
Zur Ordnung Stemmiulida gehört nur die Familie Stemmiulidae mit 6 Gattungen und etwa 160 Arten. Vermutlich existieren noch einige unbeschriebene Arten, so dass die tatsächliche Artenzahl höher liegt. Die folgenden Gattungen gehören zu den Stemmiulida:

 Familie Stemmiulidae , 1894
 Diopsiulus , 1897 – 11 Arten
 Eostemmiulus , 2010 – 1 Art
 Nethoiulus , 1920 – 3 Arten
 Prostemmiulus , 1916 – 48 Arten
 Scoliogmus , 1941 – 1 Art
 Stemmiulus , 1844 – 95 Arten

Weblinks

Einzelnachweise 

Doppelfüßer
Diplopoda